Проходное — название населённых пунктов в России:
 Проходное — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Проходное — деревня в Чернском районе Тульской области.